Pacheco (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Torre Pacheco, municipi de la Regió de Múrcia
 Biografies:
 Alex Pacheco (Joliet, 1958), activista dels drets dels animals nord-americà
 Antonio Pacheco D'Agosti (Montevideo, 1976), futbolista uruguaià que ocupa la posició de davanter
 Duarte Pacheco Pereira (Lisboa, 1460? - 1533), navegant, militar i cosmògraf portuguès 
 Francisco Pacheco (Sanlúcar de Barrameda, 1564 - Sevilla, 1654), pintor i retratista manierista 
 Francisco de Asís Pacheco Montoro (Lucena, 1852 - Madrid, 1897), advocat, periodista i polític andalús 
 Jesús Pacheco (Gualba, 1964), escriptor 
 Jorge Pacheco Areco (Montevideo, 1920 - 1998), president de la República Oriental de l'Uruguai (1967 -1972)
 José Pacheco (Mondoñedo, província de Lugo, 1784 - 1865), professor i organista gallec
 Juan Manuel Fernández Pacheco-Cabrera de Bobadilla y de Zúñiga (Marcilla, Navarra, 1650- 1725), Gran d'Espanya, Marquès de Villena i Duc d'Escalona
 Luis Eduardo Delgado Pacheco (Saragossa, 1984), futbolista espanyol
 Miquel Pacheco Font (Sabadell, 1931), ciclista català
 Pedro Pacheco Herrera (Jerez de la Frontera, 1949), advocat i polític andalús, d'ideologia nacionalista andalusa
 Vitorino Gabriel Pacheco Antunes (1987, Freamunde), futbolista portuguès